

Geografia 
 Occidente – il punto cardinale Ovest
Emisfero occidentale – la metà della Terra che si trova ad ovest del meridiano di Greenwich; talvolta è usato come equivalente in termini di geopolitica, per riferirsi al mondo occidentale, che di solito comprende le Americhe, l'Europa e l'Australia.

Sociologia e geopolitica 
 Occidente – la civiltà occidentale

 Blocco occidentale – insieme di nazioni che durante la guerra fredda erano alleate o facevano riferimento agli USA

Altro
 Occidente – album dei Rein del 2008 

 Occidente – film del 2000 diretto da Corso Salani

 Occidente – romanzo d'ucronia di Mario Farneti
 Occidente – romanzo di Ferdinando Camon del 1975, ispirato agli eventi italiani del terrorismo nero

Altri progetti